Mungard ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Emil Mungard (1885–1940), deutscher Dichter
 Nann Peter Mungard (1849–1935), deutscher Sprachforscher